John Simon peut se référer à:

Hommes politiques et pairs 

 John Simon, député pour Exeter au Parlement d'Angleterre (décédé en 1524)
 John Simon, 1er vicomte Simon, Lord chancelier du Royaume-Uni, (1873-1954)
 John Simon, homme politique britannique (1818-1897)
 John Simon, ministre de l'Agriculture de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Sport 

 John Simon, ancien joueur de rugby australien (né en 1972)
 John Simon, le football américain running back (né en 1978)
 John Simon, secondeur de football américain (né 1990)
 John L. Simon, entraîneur américain de natation

Autres 

 John Simon, compositeur classique et poète (né en 1944)
 John Simon, auteur et critique (né en 1925)
 John Simon, graveur anglo-français
 John Simon, producteur de disques pour Columbia Records (né en 1941)
 John Simon, médecin hygiéniste en chef (Royaume-Uni), 1855-1876
 John F. Simon Jr., artiste et créateur américain (né en 1963)
 John Y. Simon, érudit (1933-2008)
 John Douglas Simon, président de l'Université Lehigh (né en 1957)
 John Simon, directeur de la radio britannique (né en 1956)
 Jack Simons, homme d'affaires et homme politique australien (1882-1948)
 John Symon, membre du parlement britannique pour Helston